Juan Antonio López Toribio (1966), futbolista barceloní
 Juan López de Úbeda (Toledo 1500-1600) escriptor castellà
 Juantxo López de Uralde (Donostia, 1965) polític basc
 Juan López de Velasco (segles XV-XVI), escultor basc 
 Juan López-Morillas (Jódar, 1913-1997), filòleg andalús
 Juan López de Palacios Rubios (Palaciosrubios, 1450 1524), jurista castellà
 Juan López Peñalver (Màlaga, 1763 -1835), científic andalús 
 Juan Ernesto López (1935), humorista veneçolà
 Juan López Sánchez (Bullas, 1900-1972), sindicalista murcià
 Juan José López Ibor (1908-1991), psiquiatre sollaner
 Juan Manuel López Iturriaga (Bilbao, 1959) presentador basc
 Juan López o Joan Llopis cardenal valencià (1454-1501) 
 Juan Fernando López Aguilar (1961), Ministre de Justícia d'Espanya 
 Juan López, alter ego de Super Llopis, personatge de còmic 
 Juan López Arguto de la Mata (San Cristóbal de La Laguna, 1637), bisbe canari 
 Juan Miguel López González (1964), físic badaloní
 Juan López Hita (Algesires,1944-2014), futbolista andalús
 Juan López de Hoyos (1511- 1583) humanista madrileny 
 Juan José López Burniol (1945), advocat canareu 
 Juan López Campillo (1785-1832), guerriller càntabre 
 Juan Ramón López Caro (Lebrija 1963) futbolista andalús 
 Juan López Gayà (1930-2008) jutge palmesà 
 Juan López-Doriga Pérez (1959), diplomàtic saragossà 
 Juan López Fernández (Toral de los Vados, 1939), autor de còmics lleonès 
 Juan López Fontana (Montevideo, 1908-1983), futbolista uruguaià